Gerard Scholten kan verwijzen naar:

 Gerard Scholten (burgemeester) (1933-2020), Nederlands burgemeester
 Gerard Herman Scholten (1928-1998), Nederlands topambtenaar